Reuters steht für:

 Reuters, ehemalige britische Nachrichtenagentur
 Thomson Reuters, US-amerikanischer Medienkonzern
 Reuters (Lauterbach), Stadtteil von Lauterbach in Hessen

Reuters ist der Familienname folgender Personen:
 Arno Mentzel-Reuters (* 1959), deutscher Altgermanist und Buchwissenschaftler
 Bernd Reuters (1901–1958), deutscher Grafiker

Siehe auch:
 Reuter
 Ruijters